Chazelles (Cantal)
 Chazelles (Charente)
 Chazelles (Jura)
 Chazelles (Haute-Loire)
ook:
Chazelles-sur-Albe,  Meurthe-et-Moselle
Chazelles-sur-Lavieu,  Loire 
Chazelles-sur-Lyon,  Loire